Opel RAK1 (alternative Schreibweise: RAK.1) steht für:

 ein im Frühjahr 1928 vorgestelltes Automobil mit Raketenantrieb, Vorläufer des Opel RAK2, siehe Opel RAK1 (Automobil)
 ein im Sommer 1928 von Julius Hatry entwickeltes Raketenflugzeug, siehe Opel-Sander RAK.1